Богораз — прізвище єврейського походження.

 Богораз-Тан Володимир Германович — радянський етнограф, лінгвіст і письменник.
 Богораз Лариса Йосипівна — громадсько-політчна діячка, правозахисниця.
 Богораз Йосип Аронович — український економіст, педагог, письменник.

Єврейські прізвища